

Aziende 
 Jell-O – marchio dell'azienda statunitense Kraft Foods
 Jello Shoecompany – azienda di scarpe tedesca

Musica 
 Jello – singolo dei Far East Movement del 2011

Persone 
 Jello Biafra – musicista statunitense
 Jello – musicista inglese